Tabarro – capo d'abbigliamento
Tabarro – veste ecclesiastica
Il tabarro – opera lirica
Il Tabarro, in inglese The Tabard – locanda storica, demolita nel 1873, sita sul lato est di Borough High Street a Southwark; nota quale cornice de I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer

Altri progetti